Дежа вю — художественный фильм:
 «Дежа вю» (1989) — комедия Юлиуша Махульского.
 «Дежа вю» (2006) — фантастический триллер Тони Скотта.
 «Смешарики. Дежавю» (2018) — российский мультфильм.